Robinson River ist der Name folgender Flüsse: 

in Australien:
 Robinson River (Stokes Bay), Western Australia

in Kanada:
 Robinson River (Caribou River), Manitoba
 Robinson River (Ombabika River), Ontario

in Neuseeland:
 Robinson River (Upper Grey River), Südinsel

in den Vereinigten Staaten:
 Robinson River (Oswegatchie River), New York 
 Robinson River (Rapidan River), Virginia 

Robinson River ist der Name folgender Orte:
 Robinson River (Northern Territory), Australien